Фиренцуола:
 Фиренцуола — город в Италии (Тоскана)
 Аньоло Фиренцуола — итальянский писатель XVI века

См. также:
 Фьоренцуола — футбольный клуб из Фиренцуолы